Das Eismeer ruft ist der Titel von:

 Das Eismeer ruft (Kinderbuch), Kinderbuch von Alex Wedding (1936)
 Das Eismeer ruft (1961), Verfilmung des Buchs von Hanus Burger
 Das Eismeer ruft (1984), Verfilmung des Buchs von Jörg Foth